Als Karakurt werden bezeichnet:

Folgende Orte in der Ukraine und der Türkei:
 Karakurt (Ukraine), Dorf in der ukrainischen Oblast Odessa, Rajon Bolhrad.
 Karakurt (Türkei), Ortschaft in der türkischen Provinz Kars, Bezirk Sarıkamış.

Folgende Schiffsklasse:
 Die Karakurt-Klasse, Korvettenklasse der russischen Marine.

Folgende Spinnenart:
 Die Europäische Schwarze Witwe (Latrodectus tredecimguttatus), Art innerhalb der Gattung der Echten Witwen (Latrodectus).